El nombre San Leoncio puede referirse a:

San Leoncio de Fréjus († 433), obispo francés.
San Leoncio de Trípoli, mártir romano del siglo I.
San Leoncio de Burdeos.
San Leoncio de Rostov († circa 1077), obispo griego.